La  est une lignée de rois originaires de Thèbes (Ouaset) ayant régné sur l'Égypte de :
 -2160 à -1994 selon Aidan Mark Dodson (avec ),
 -2125 à -1985 selon Ian Shaw,
 -2124 à -1980 selon Jaromir Málek (avec ),
 -2119 à -1973 selon Jürgen von Beckerath,
 -2077 à -1938 selon Detlef Franke.
 
Elle fait partie de la Première Période intermédiaire, jusqu'à la prise de la capitale de la  en -2022, elle est ensuite classée comme la première dynastie du Moyen Empire.

Histoire 

Selon Manéthon, seize rois se sont succédé. Cette dynastie gouverne d'abord sur Thèbes (c’est la première fois que la ville prend de l'importance) et le Sud de l'Égypte. Elle apparaît dans l’anarchie de la Première Période intermédiaire et va s’imposer militairement sous l'autorité des rois . Ils chassent la dynastie parallèle héracléopolitaine et les Asiatiques du delta du Nil. Les dynasties tribales indépendantes de Nubie disparaissent et l'Égypte reprend possession de cette région qui conditionne l'accès à la mer Rouge. 

À l'origine de la dynastie se trouve un certain Ikou, gouverneur du nome de Thèbes, qui était le contemporain des derniers souverains de la , qui a pour fils Antef le Grand (ou l’Ancien), gouverneur suivant du nome de Thèbes et qui lui, a pour fils . 

Les rois de la  réorganisent l'administration, interdisent aux gouverneurs locaux de transmettre leurs fonctions à leurs fils et limitent l'autorité provinciale. On considère que le règne de  marqua le début du Moyen Empire.

Pendant la , apparaît une véritable propagande idéologique qui cherche à promouvoir une nouvelle image du roi, en tenant compte des réalités issues de la crise de la Première Période intermédiaire. Dieu incarné sur la terre, il doit se manifester comme un « bon dieu », c’est-à-dire un roi efficace connaissant son métier de souverain et l'art de gouverner. Il est présenté comme réunissant la perfection des qualités humaines, plein de l'audace, du courage, de la vigueur de la jeunesse, mais aussi de la science et de la sagesse de l'homme mûr. L'art et la littérature vont concourir à développer cette image et à obtenir le loyalisme des agents de l'administration.

Souverains de la  

 
 
 
 
 
 
 
On a connaissance de trois autres rois qui, selon certains spécialistes, dont von Beckerath, font partie de cette dynastie. Ils ne sont mentionnés que sur des rochers en basse Nubie. Il s’agirait plutôt de souverains locaux :
 Antef Kakarê
 Iibkhenetrê
 Segerseni

Arbre généalogique

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 La Première Période intermédiaire ;
 Le Moyen Empire ;
 Les .

Liens externes 

  Chronologie, cartouches, histoire, translittérations, etc.
   un site très complet

Index égyptologique
Dynastie égyptienne
Moyen Empire égyptien